Хахалги:

 Хахалги — горная вершина близ границы Джейрахского и Сунженского районов Ингушетии.
 Хахалги — аул в Джейрахском районе Ингушетии.